

Формат на първенството 
През сезон 2020/21 е решено групата да се състои от шест отбора които играят по системата всеки срещу всеки при разменено гостуване. За пръв път след изиграване на мачовете от редовния сезон борбата за титлата ще се реши чрез плейофна серия между завършилите на първо и второ място, като се играе до две победи от три мача. Поради заявката за участие на седем клуба се играе предварителен квалификационен кръг между двата нови кандидата - СК „Левски“ - София и ХК „Левски“ - София (независимо, че имената на клубовете са почти идентични, става дума за два независими отбора) и последния в класирането от миналия сезон - Червена звезда.

Квалификации 

Класират се отборите на Червена звезда и СК Левски.

Мачове

Купа на България 
Съгласно решението на Българската федерация по хокей на лед, отделен турнир за купа на България не се провежда, а е решено отборът спечелил най-много точки в първия кръг на първенството да бъде определен за победител. Ирбис - Скейт печели всичките си мачове в първи кръг и е носител на трофея.

Източници 
Българска федерация по хокей на лед

eurohockey.com

Хокей на лед в България